Andrzej Urbańczyk (1946–2001) – dziennikarz i polityk SLD
 Andrzej Urbańczyk (ur. 1936) – polski żeglarz i pisarz